Die EFL League One 2020/21 war die 17. Spielzeit der englischen EFL League One als dritthöchste englische Spielklasse nach der Premier League und der EFL Championship. Gleichzeitig war sie die 29. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League (EFL) nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Die beiden bestplatzierten Vereine stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz.

Die Eröffnung fand am 12. September 2020 statt, am 9. Mai 2021 wurden die letzten Partien der regulären Saison absolviert, im Anschluss daran wurden die Aufstiegs-Play-offs ausgespielt.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 24 Teams am Spielbetrieb der dritten englischen Liga teil, darunter 17 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League Two 2019/20 kamen Swindon Town, Crewe Alexandra, Plymouth Argyle und Northampton Town dazu. Die drei Absteiger aus der EFL Championship 2019/20 komplettierten das Teilnehmerfeld: Charlton Athletic, Wigan Athletic und Hull City. Nicht mehr vertreten sind Coventry City, Rotherham United und die Wycombe Wanderers als Aufsteiger in die EFL Championship 2020/21 sowie die Bolton Wanderers, Southend United und die Tranmere Rovers als Absteiger in die EFL League Two 2020/21. Der FC Bury war hingegen bereits im August 2019 aus der EFL ausgeschlossen worden.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger stieg in die Championship auf. Die Hinspiele wurden am 18. und 19., die Rückspiele am 21. und 22. Mai 2021 absolviert. Das Finale wurde hingegen auf den 30. Mai 2021 terminiert.

1 Sieg nach Verlängerung

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020/21
2020 21